Miejscowości w USA:
 Hickman – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Stanislaus
 Hickman – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Fulton
 Hickman – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
Gminy w USA:
 Hickman (ang. Hickman Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Hickman (ang. Hickman Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hickman (ang. Hickman County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Hickman (ang. Hickman County) – w stanie Tennessee